YMY – codice aeroportuale IATA della stazione ferroviaria centrale di Montréal (Canada). Precedentemente è stato il codice dell'aeroporto civile Victoria STOLport, vicino al centro di Montréal, oggi dismesso.